Luthar ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Luthar (* um 1952), uruguayischer Fußballspieler
 Oto Luthar (* 1959), slowenischer Historiker